Појам Преспанско-битољска епархија може имати следећа значења:

 Преспанско-битољска епархија, епархија Српске православне цркве (назив епархије у том облику званично употребљаван од 1959. до 1967. године)
 Преспанско-битољска епархија, епархија неканонске Македонске православне цркве (назив епархије у том облику званично употребљаван од 1967. до 1974. године)

Види још 
 Охридско-битољска епархија (вишезначна одредница)
 Злетовско-струмичка епархија (вишезначна одредница)
 Струмичка епархија (вишезначна одредница)
 Православље у Северној Македонији
 Православна охридска архиепископија